

Яїк — стародавня назва річки Урал на межі Європи та Азії
 Яїк — село, Теректинський район, Західноказахстанська область

Див. також 
 Жайик
 Юхан Яйк (Juhan Jaik; 1899 - 1948) - естонський письменник і журналіст.